Оксана Ивановна Ермакова () — советская, эстонская и российская шпажистка, заслуженный мастер спорта (2000).

Биография 
Первый тренер — И. Чикинёв.

Свою первую награду на международных соревнованиях завоевала в 1991 году на чемпионате мира в Будапеште, где выступала в составе советской сборной и выиграла бронзовую медаль в личном турнире.

После распада СССР начала выступать за сборную Эстонии. В 1993 году победила на чемпионате мира в Эссене, тем самым став первым эстонским чемпионом мира по фехтованию, и была признана в Эстонии спортсменкой года. В 1995 году на чемпионате мира в Гааге стала бронзовым призёром. На Олимпийских играх 1996 года в Атланте заняла 15-е место в личном турнире, а команда Эстонии в итоге — 5-е.

В 1998 году Ермакова приняла гражданство России и начала выступать в составе её сборной. Два года спустя на Олимпийских играх в Сиднее она завоевала золотую медаль в командном турнире. В 2002 году на чемпионате Европы в Москве завоевала бронзовую медаль в личном и серебряную в командном турнире. На чемпионате мира 2003 года в Гаване стала чемпионкой мира в командном турнире. В том же году на чемпионате Европы в Бурже сборная России в финале победила сборную Эстонии, бывшую команду Ермаковой. В 2004 году в Копенгагене сборная повторила этот успех, а Ермакова в личных соревнованиях выиграла бронзу. Тогда же на Олимпиаде в Афинах сборная России повторила свой сиднейский успех (в личном турнире Ермакова заняла 20-е место). В 2005 году на чемпионате Европы в Залаэгерсеге Ермакова получила серебряную медаль в командном первенстве.

Примечания

Литература 
 ФЕХТОВАНИЕ: Энциклопедия / Авторы-составители М. С. Ракита, В. Л. Штейнбах. — М.: Человек, 2011. — ISBN 978-5-904885-46-5. — С. 135.

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации фехтования России
 Игорь Савельев. Команда нашей юности 

Фехтовальщики СССР
Фехтовальщики Эстонии
Фехтовальщики России
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Выпускники Смоленского государственного университета спорта